

Трновиця — населений пункт в общині Білача, Республіка Сербська.
 Трновиця — населений пункт в общині Зворник, Республіка Сербська.
 Трновиця — населений пункт в общині Каліновік, Республіка Сербська.

Трновиця — поселення в общині Іванчна Гориця, Осреднєсловенський регіон.

Трновиця — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Дубровачко Примор'є.
 Трновиця — населений пункт в общині Єленьє, Приморсько-Горанська жупанія

Трновиця — населений пункт в общині Колашин.